Sherburn (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Sherburn (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire